ICQ — інтернет-сервіс компанії Digital Sky Technologies для обміну миттєвими повідомленнями, що використовує протокол OSCAR. 
 International Comet Quarterly — журнал зі спостереження за кометами.